Футбольная лига ОАЭ 1998/1999 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте rsssf.com  

1998/1999
ОАЭ
ОАЭ
1998 год в ОАЭ
1999 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999